Verschillende Mixed HockeyClubs
SMHC Magnus uit Schagen
SMHC Raalte uit Raalte
SMHC Sneek uit Sneek